Bêche-de-mer steht für:

 Bislama, eine Amtssprache in Vanuatu
 Trepang, eine asiatische Zubereitungsform der Seegurke